U.S. National Championships 1901 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1901 roku. Mężczyźni rywalizowali w dniach 19–27 sierpnia, na kortach Newport Casino w Newport, natomiast kobiety w dniach 25–29 czerwca, na kortach Philadelphia Cricket Club w Filadelfii.

Była to dwudziesta pierwsza edycja turnieju męskiego i piętnasta damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1901 w Ameryce Północnej
1901 w tenisie ziemnym
US Open według lat